Ascan Lutteroth ist der Name folgender Personen:

*Ascan Lutteroth (Bürgermeister) (1563–1636), Bürgermeister in Magdeburg
 Ascan Lutteroth (Maler) (1842–1923), deutscher Landschaftsmaler
 Ascan Lutteroth (Genealoge) (1874–1960), deutscher Landgerichtsdirektor
 Ascan Alfred Lutteroth (1897–1974), deutscher Wirtschaftsanwalt
 Ascan Wilhelm Lutteroth (1783–1867), deutscher Kaufmann, Senator und stellvertretender Bürgermeister von Hamburg
 Christian Alexander Ascan Lutteroth (1812–1867), deutscher Bankier